Peter Brentano ist der Name folgender Personen:

* Peter von Brentano (1935–2019), deutscher Physiker
 Peter Anton Brentano (1735–1797), deutscher Großkaufmann und Diplomat